Cops and Robbers (in italiano "guardie e ladri") può riferirsi a:
Cops and Robbers – singolo dei The Hoosiers del 2007
Cops and Robbers – EP dei Flipsyde del 2014
Se ci provi... io ci sto! (Cops and Robbers) – film del 1973
Guardie e ladri (Cops and Robbers) – settimo episodio della quarta stagione di Castle (serie televisiva)